Le championnat du monde de squash 1994  est l'édition 1994 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 9 au 14 septembre 1994 à Barcelone.
Jansher Khan gagne son  titre de champion du monde en battant Peter Marshall en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 1994

1994
Squash masculin
Squash masculin 1994
Monde masculin 1994
Monde masculin
Sport en septembre 1994